Thistle Alpha ist eine Förderplattform für Erdöl in der Nordsee. Sie befindet sich etwa 190 Kilometer nordöstlich von Shetland. Sie wird vom schwedischen Unternehmen Lundin Petroleum betrieben. Die Förderung liegt bei etwa 200.000 Barrel täglich. Bei einem Feuer am 25. November 2007 mussten 116 der 159 auf der Plattform beschäftigten Personen mit Helikoptern evakuiert werden.

Quellen 

Bohr- oder Förderplattform in der Nordsee
Seeunfall